Александро-Григоровка () — село,
Беленщинский сельский совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224580506. Население по переписи 2001 года составляло 16 человек.

Географическое положение 
Село Александро-Григоровка находится на расстоянии в 1 км от села Беленщина и в 1,5 км от села Плоско-Тарановка.

Известные люди 

 В селе родился Герой Советского Союза Фёдор Жалдак.

Примечания